Die Liste der Mitwirkenden am Projekt Neue Macht – Neue Verantwortung umfasst die beteiligten Personen des Projektes Neue Macht – Neue Verantwortung der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Projektleitung 

 Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Constanze Stelzenmüller, The German Marshall Fund of the United States

Koordinatoren der Arbeitsgruppen:

 Lars Brozus, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Jörg Forbrig, The German Marshall Fund of the United States
 Ronja Kempin, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik

Assistenz 

 Birthe Tahmaz, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Thomas Friebe, The German Marshall Fund of the United States

Teilnehmer 

 Niels Annen, MdB (SPD), Deutscher Bundestag
 Thomas Bagger, Auswärtiges Amt
 Peter Beyer, MdB (CDU), Deutscher Bundestag
 Jochen Bittner, DIE ZEIT
 Tanja Börzel, Freie Universität Berlin
 Knut Brünjes, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
 Christian Buck, Auswärtiges Amt
 Nikolas Busse, Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Michael Flügger, Bundeskanzleramt
 Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, Auswärtiges Amt
 Manuel Fröhlich, Friedrich-Schiller-Universität Jena
 Bastian Giegerich, Bundesministerium der Verteidigung
 Wolfgang Grenz, Amnesty International
 Ulrike Guérot, European Council on Foreign Relations
 Wibke Hansen, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze
 Gunther Hellmann, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main
 Martin Jäger, Daimler AG (bis 15. August 2013)
 Alexandra Jonas, Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr
 Patrick Keller, Konrad-Adenauer-Stiftung
 Roderich Kiesewetter, MdB (CDU), Deutscher Bundestag
 Katrin Kinzelbach, Global Public Policy Institute
 Thomas Kleine-Brockhoff, The German Marshall Fund of the United States (bis 15. August 2013)
 Stefan Liebich, MdB (Linke), Deutscher Bundestag
 Barbara Lippert, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Heike MacKerron, The German Marshall Fund of the United Staates
 Stefan Mair, Bundesverband der Deutschen Industrie
 Hanns Maull, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Rainer Meyer zum Felde, Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel
 Stormy-Annika Mildner, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Jürgen Neyer, Europa-Universität Viadrina
 Dietmar Nietan, MdB (SPD), Deutscher Bundestag
 Georg Nolte, Humboldt-Universität zu Berlin
 Omid Nouripour, MdB (Grüne), Deutscher Bundestag
 Volker Perthes, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Tobias Raffel, Roland Berger School of Strategy and Economics
 Karsten Sach, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
 Eberhard Sandschneider, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
 Jürgen Schnappertz, Auswärtiges Amt
 Daniela Schwarzer, Stiftung Wissenschaft und Politik
 Svenja Sinjen, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
 Joachim Spatz, MdB aD (FDP), Deutscher Bundestag
 Gerd Tebbe, Deutscher Bundestag
 Hinrich Thölken, Auswärtiges Amt
 Stefani Weiss, Bertelsmann Stiftung
 Jasper Wieck, Auswärtiges Amt

Quelle 
 swp-berlin.org

Liste (Personen)
!